David de Gea peut désigner :
 David de Gea (né en 1990), footballeur espagnol
 David de Gea (né en 1977), pilote de moto espagnol